Aus der Traum ist der Titel folgender Tatort-Episoden:
 Tatort: Aus der Traum (1986)
 Tatort: Aus der Traum (2006)